Eudoxia (Eudoksja) – imię żeńskie
 eudoxia – stadium rozwojowe rurkopławów
 Eudoxia – rodzaj rurkopławów

Przypisy